Франче́ско Примати́ччо (, по прозвищу Болонец, ; 30 апреля 1504, Болонья — 1570, Париж) — итальянский живописец, скульптор-декоратор и архитектор эпохи французского Ренессанса и маньеризма школы Фонтенбло.

Биография и творчество 
Франческо Приматиччо учился в Мантуе у Джулио Романо, ученика и последователя Рафаэля. Также был учеником Франкуччи да Имола. Между 1526 и 1530 годами вместе с Джулио Романо работал по оформлению Палаццо дель Те в Мантуе. Находился под сильным влиянием ранних работ Пармиджанино, чья мягкая и утончённая элегантность особенно заметна в прекрасных рисунках Приматиччо.

В 1532 году Приматиччо прибыл ко двору французского короля Франциска I, заменив Джулио Романо, сотрудничал с Франческо Каччанемичи и Россо Фьорентино. После смерти последнего в 1540 году сменил его в должности руководителя всех декоративных работ. Вместе с Антонио да Тренто в 1533 году возглавил команду, занимавшуюся украшением покоев короля и королевы в замке Фонтенбло, который на долгое время стал основным местом его деятельности. Вместе с помощниками он украшал интерьеры замка фресками, статуями и лепниной, среди которых выделяются украшенный камин (1535), «Золотая дверь», Павильон Помоны, «Галерея Улисса», галерея Генриха II и Капелла Гиза. В последующие годы, к сожалению, значительная часть этих работ была переделана или искажена.

В 1540 году Приматиччо по распоряжению короля отправился в Рим по, чтобы доставить во Францию гипсовые слепки из коллекции античных статуй в Кортиле-дель-Бельведер в Ватикане. Он вернулся во Францию в сопровождении выдающегося итальянского архитектора Джакомо Бароцио да Виньола.

Франческо Приматиччо работал на четырёх французских королей: Франциска I, Генриха II, Франциска II и Карла IX Валуа. Он выполнял фрески, эскизы рельефов и росписей падуг и десюдепортов, образцы декоративной резьбы, мебели, ювелирных изделий. Приматиччо сыграл ведущую роль в развитии так называемой «первой школы Фонтенбло», в основу которой была положена эстетика итальянского маньеризма и тем самым оказал значительное влияние на формирование вкусов следующего поколения французских мастеров. Многие его эскизы сохранились в орнаментальных гравюрах, выполняемых его помощниками.

Приматиччо также работал архитектором. Через два дня после смерти Генриха II в 1559 году Екатерина Медичи поблагодарила Филибера Делорма, которому покровительствовала Диана де Пуатье, и доверила основные работы Приматиччо, который 12 июля 1559 года был назначен «управляющим королевскими постройками» (surintendent des Batiments du roi). Среди его работ — незавершенная капелла Валуа в аббатстве Сен-Дени (разрушена 1719 году).

Среди живописных произведений Франческо Приматиччо: «Похищение Елены» (1530—1539, Музей Боуз, Англия), «Улисс и Пенелопа» (Нью-Йорк, собрание Вильденштейна), относящийся ко второй из двух поездок художника в Италию (1563). В 2002 году его автопортрет, хранящийся в галерее Уффици, был отреставрирован Даниэле Росси, и при удалении записей на обороте была обнаружена рукописная надпись, которая гласит: «Monsign.r Franc.co Primaticcio, dito il Bologna in / Francia pitore et, questo, è il sua ritrato de sua / mano quand’era di questa età».

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Работы в музеях мира
 Сайт дворца Фонтенбло
 Гравюры с фресок Приматиччо в галерее Улисса дворца Фонтенбло, разрушенной в 1738

Литература 
 Primaticcio: un bolognese alla corte di Francia. Milano: 5 continents, 2005
 Frommel S., Bardati F. Francesco Primaticcio architetto. Milano: Electa, 2005

Художники Италии XVI века
Художники Франции XVI века
Итальянские художники маньеризма